Kericho County, een county van Kenia
 Kericho (stad), een stad in Kenia